Spirit of America () — альбом-компиляция американской рок-группы The Beach Boys, вышедший в 1975 году на Capitol Records. Альбом занял 8-е место в американском хит-параде.

Обзор 
Spirit of America вышел по следам успеха предыдущего сборника группы Endless Summer, вышедшего летом 1974 года и вернувшего The Beach Boys внимание широкой массы любителей музыки. К тому времени у коллектива не выходило альбомов с новым материалом уже два года. Данный сборник включает менее известные хиты и альбомные песни 1962—1965 годов; единственной выбивающейся за эти временные рамки песней является «Break Away» 1969 года. Компиляция названа по малоприметной балладе из альбома Little Deuce Coupe 1963 года, что отражало сентименты по поводу подготовки к празднованию 200-летия США. Spirit of America оправдал расчёты Capitol Records (с которыми The Beach Boys расстались в 1969 году) и пользовался аналогичным успехом. Следуя той же концепции, что и Endless Summer и Spirit of America, Capitol Records выпустили ещё один подобный двойной сборник в 1982 году — Sunshine Dream.

В 1990 году Spirit of America был переиздан на одиночном компакт-диске. Лимитированное издание 1996 года (на так называемом золотом компакт-диске) включало две дополнительные песни — «Darlin’» и «I Can Hear Music»; кроме того, представлена студийная версия песни «Graduation Day», а не концертная, как в оригинале сборника.

Список композиций

Позиции в хит-парадах

Еженедельные показатели

Показатели по итогам года

Примечания 

Альбомы The Beach Boys
Альбомы 1975 года
Альбомы, спродюсированные Брайаном Уилсоном